Донское — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Донское — село в Жаксынском районе Акмолинской области, упразднено в 2009 году.
 Донское — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Донское — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Донское — название села Андыкожа батыра до 31.10.2001 года, Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Донское — прежнее название села Дон в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Донское — до 2000-х годов название села Куланотпес в Нуринском районе Карагандинской области.

Россия 
 Донское — исчезнувший посёлок в Благовещенском районе Алтайского края.
 Донское — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Донское — посёлок городского типа в Светлогорском районе Калининградской области.
 Донское — село в Золотухинском районе Курской области.
 Донское — село в Задонском районе Липецкой области.
 Донское — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Донское — село в Баганском районе Новосибирской области, исключено из учётных данных в 1973 г.
 Донское — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Донское — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Донское — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Донское — село в составе города Лесозаводск Приморского края.
 Донское — село в Труновском районе Ставропольского края.
 Донское — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Донское — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Донское — село в Симферопольском районе.
 Донское — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина 
 Донское — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.
 Донское — село в Берёзовском районе Одесской области.

Муниципальное образование 
 Донское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Донскому району

Озёра 
 Донское — озеро на юге Республике Коми
 Донское — озеро на юге Псковской области
 Донское — озеро в Труновском районе Ставропольского края
 Донское — озеро в Уссурийском городском округе Приморского края

Другое 
 Донское — гражданский аэропорт города Тамбов
 Донское — болото на юге Республике Коми

См. также 

 Донское 1-е
 Донское 2-е
 Донское Лесничество
 
 
 
 Всевеликое Войско Донское
 Донское казачье войско
 Донское кладбище